Ма́рк Ти́хонович Проскуряко́в (1935—2010) — российский учёный, биолог и биохимик.

Биография 
Родился 29 апреля 1935 года.

С 1973 года доктор биологических наук (тема диссертации: «Сравнительно-биохимическая характеристика трипсинов и химотрипсинов различных видов животных»). С 1975 года профессор.

Работал в Кубанском государственном университете (Краснодар), с 1975 по 2006 год заведующий кафедрой биохимии и физиологии.

Творческий путь молодого ученого Марк Тихонович начал в своей альма-матер "Кубанском государственном медицинском институте" на кафедре биохимии, под руководством крупного физиолога и биохимика Николая Петровича Пятницкого.

Научная школа Пятницкого Н.П. является уникальным продолжением научной школы, основанной выдающимся русским ученым физиологом и нобелевским лауреатом Иваном Петровичем Павловым, поэтому в научном плане Марк Тихонович Проскуряков являлся  "правнуком И.П. Павлова" и это бесспорно, поскольку им был внесен большой фундаментальный научный вклад в область энзимологии, физиологии пищеварения и биохимии.     

27 марта 1996 года присвоено звание Заслуженный деятель науки РФ (указ № 423).

По ходатайству председателя Совета ректоров вузов Краснодарского края В. Г. Лобанова городская Дума Краснодара решила увековечить память Проскурякова Марка Тихоновича: на фасаде дома по улице Орджоникидзе, в котором он жил в 1986—2010 гг., установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 
 Проскуряков, Марк Тихонович. Сравнительно-биохимическая характеристика трипсинов и химотрипсинов различных видов животных Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора биологических наук. (03.00.04) / Кубан. гос. мед. ин-т им. Красной Армии. — Краснодар : [б. и.], 1973. — 33 с.

Ссылки 
 Кафедра фундаментальной и клинической биохимии
 Техно сфераРАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛКОВЫХ РЫБНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ

Биологи России
Биологи СССР
Преподаватели Кубанского университета